

Ланарк — місто у Шотландії, графство Ланаркшир

Ланарк — місто, штат Іллінойс
 Ланарк — місто, штат Вісконсин

Ланарк — селище, провінція Онтаріо